

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Młyńsko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Gryfów Śląski
 Młyńsko – część wsi Sianowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Młyńsko – część wsi Odra w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Gorzyce
 Młyńsko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Młyńsko – część wsi Nowe Tłoki w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn

 W PRNG
 Młyńsko – uroczysko-dawna miejscowość w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty

Szczyty w Polsce 
 Młyńsko – szczyt (991 m n.p.m.) w Sudetach Wschodnich, w Masywie Śnieżnika
 Młyńsko – szczyt (777 m n.p.m.) w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich